Ниже перечислены картины русского живописца Карла Павловича Брюллова.

Живопись

Графика

Комментарии

Примечания

Источники 
 

Брюллов, Карл Павлович